Бейзер () — фамилия. Известные носители:
 Бейзер, Майя
 Бейзер, Михаил Сулевич